ВВКО может означать:
 Волжское войсковое казачье общество;
 Войска воздушно-космической обороны;